SSJ steht für:
 Sandnessjøen, IATA-Code des norwegischen Flughafens
 Schwestern Jesu, ein katholischer Frauenorden
 St.-Joseph-Gesellschaft vom Hl. Herzen, ein katholischer Männerorden
 Suchoi Superjet 100, ein zweistrahliges Regionalverkehrsflugzeug des russischen Flugzeugherstellers Suchoi

SSJ